Perne är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Carl Johan Perne (1870–1950), svensk arkitekt
 François-Louis Perne (1772–1832), fransk tonsättare och musikolog
 Heinz Perne (1930–2008), tysk ordenspräst och sångtextförfattare
 Johan Perne (1875–1961), svensk direktör
 Lars Perne (1922–1972), svensk sångtextförfattareLiedtexter
 Nils Perne (1905–1965), svensk filmtonsättare